

Personnalités 
 Edward Jessup (1735-1816) est un juge et une figure politique du Canada.
 Edward Jessup, Jr. (1766-1815) est une figure politique du Canada.
 Harley Jessup (1954-) est un directeur des effets spéciaux et producteur de cinéma américain.
 Henry Harris Jessup (1832-1910), missionnaire et auteur presbytérien américain.
 Jessup (1979-) est un agent artistique et chanteur du Canada. Fondateur de BMC Musique.
 Morris Ketchum Jessup (1900-1959) est un écrivain et ufologue américain.
 Philip Jessup (1897-1986) est un diplomate et un juriste américain.
 Richard Jessup (1925-1982), écrivain américain.

Toponymes 
 Jessup, dans l'État du Maryland
 Jessup, dans l'État de Pennsylvanie

Homonymie de patronyme